

Lokalizacje

w Australii 
 Adelaide – australijskie miasto, stolica stanu Australia Południowa
 Adelaide Hills Council – samorząd terytorialny wchodzący w skład aglomeracji Adelaide
 City of Adelaide – jednostka samorządowa wchodząca w skład aglomeracji Adelaide
 Port lotniczy Adelaide – międzynarodowy port lotniczy położony 8 km od centrum Adelaide
 University of Adelaide – australijska państwowa uczelnia wyższa z siedzibą w Adelaide

Pozostałe 
 Adelaide (Ontario) – miejscowość w Kanadzie
 Adelaide Township (Północna Dakota) – miejscowość w Stanach Zjednoczonych
 Adelaide (Południowa Afryka) – miejscowość w Afryce Południowej
 Adelaide River – miejscowość w Terytorium Północnym
 Queen Adelaide – wieś w Anglii
 Adelaide Metcalfe (Ontario) – gmina w Kanadzie

Geografia 
 Adelaide River – rzeka w Terytorium Północnym
 Półwysep Adelaide – półwysep w Kanadzie
 (525) Adelaide – planetoida z pasa głównego asteroid

Kluby sportowe 
 Adelaide City – australijski klub piłkarski
 Adelaide Football Club – klub futbolu australijskiego
 Adelaide United – australijski klub piłkarski
 Port Adelaide Football Club – klub futbolu australijskiego
 West Adelaide – australijski klub piłkarski
 Adelaide Street Circuit – australijski tor wyścigowy

Inne 
 Fregaty rakietowe typu Adelaide – współczesny typ fregat

Zobacz też 
 
 Adelajda
 HMAS Adelaide